DEG peut faire référence à :
 Diéthylène glycol, un polymère simple (diol, dimère de l'éthylène glycol, de formule chimique HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH) ;
 Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, une banque allemande de développement, filiale de KfW Bankengruppe, voir  German Investment Corporation ;
 dégradation de l'état général, un terme utilisé en médecine ;
 droit économie gestion, une formation universitaire.